Джеймс Ховард Снук (; 17 сентября 1879 — 20 февраля 1930) — американский ветеринар, двукратный олимпийский чемпион по стрельбе из пистолета.

Джеймс Снук родился в 1879 году в штате Огайо. В 1908 году окончил Университет штата Огайо по специальности «ветеринария», а впоследствии возглавил в этом университете кафедру ветеринарии.

В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене Джеймс Снук стал чемпионом в командном первенстве в стрельбе из произвольного пистолета на дистанции 50 м, а также в командном первенстве в стрельбе из скорострельного пистолета.

В июне 1929 года профессор Джеймс Снук был арестован в тире Университета штата Огайо и обвинён в убийстве 29-летней студентки Теоры Хикс. Следствием было установлено, что они в течение трёх лет жили как муж и жена, снимая помещение неподалёку от кампуса. Снук заявил, что Хикс потребовала от него развестись с женой и жениться на ней, угрожая в противном случае убить его жену и ребёнка; Снук сознался, что несколько раз ударил Хикс молотком, а затем перерезал её горло ножом, «чтобы избавить от страданий». 14 августа 1929 года суд признал Джеймса Снука виновным в совершении убийства первой степени тяжести. Неделю спустя он был приговорён к смерти.

50-летний Снук был казнён на электрическом стуле 20 февраля 1930 года.

Ссылки 
 

Стрелки США
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1920 года
Казнённые за убийство
Казнённые на электрическом стуле в США
Убийцы США
Выпускники Университета штата Огайо
Казнённые в 1930 году